Chizzola steht für:

 Chizzola, Ortsteil der norditalienischen Gemeinde Ala (Trentino).

Chizzola ist der Familienname folgender Personen:

 Giacomo Chizzola (1502–1580), italienischer Diplomat
 Giovanni Baptista Chizzola (1641–1691), italienischer kaiserlicher Offizier
 Hippolito Chizzola (1522–1565), italienischer Priester